

Architettura 
 Karl-Liebknecht-Haus – edificio storico fra Kleinen Alexanderstraße e Rosa-Luxemburg-Platz a Berlino

Persone 
 Karl Liebknecht – politico e avvocato tedesco, tra i fondatori della Lega di Spartaco
 Wilhelm Liebknecht – politico e giornalista tedesco, tra i fondatori della socialdemocrazia tedesca e della Seconda Internazionale

Altro 
 Karl-Liebknecht-Stadion – stadio di calcio situato a Potsdam